Bernoth ist der Familienname folgender Personen: 
 Carol Bernoth (* 1938), australische Hochspringerin
 Eduard Bernoth (1892–1972), deutscher Politiker (CDU)
 Egon Bernoth (1920–1991), deutscher Gynäkologe